Henry Digby ist der Name folgender Personen:

* Henry Digby, 1. Earl Digby († 1793), britischer Adliger und Politiker
 Henry Digby (Admiral) (1770–1842), britischer Marineoffizier
 Henry Digby, 13. Baron Digby (* 1954), britischer Adliger und Politiker